Je patriotski domovinski frazem in isto ime različnih skladb in albumov, ki se prvič pojavijo v 1980ih letih.

Glasba

Skladbe 
 »Moja dežela« (1980) – napisala sta jo Boris Kovačič in Gregor Strniša. Nahaja se na istoimenskem, desetem studijskem albumu narodnozabavne skupine Ansambel Borisa Kovačiča.
 »Moja dežela« (1986) – napisala sta jo Jani Golob in Dušan Velkaverh za oglas »Gostje prihajajo« (iz akcije »Slovenija, moja dežela«). Odpela sta jo Oto Pestner in Nada Žgur.
 »Moja dežela« (1987) – napisala sta jo Vinko Štrucl in Vili Kralj. Nahaja se na istoimenskem, drugem studijskem albumu narodnozabavne skupine Slovenski muzikantje.
 »Moja dežela« (1996) – napisala sta jo Rajko Stropnik in Vili Bertok. Nahaja se na istoimenskem, prvem studijskem albumu narodnozabavne skupine Vagabundi.
 »Moja dežela« (1998) – napisala sta jo Boris Rošker in Metka Ravnjak Jauk. Ansambel Šibovniki jo je prvič predstavil na prireditvi "Slovenska polka in valček '98".
 »Moja dežela« (1999) – baladno skladbo je napisal in izvedel Jan Plestenjak. Prvič pa jo je predstavil na našem predevrovizijskem izboru EMA 1999.
 »Moja dežela« (2001) – skladbo je napisal in izvedel Boštjan Konečnik s Prijatelji na tretjem studijskem albumu "Frajtornarca je prava stvar". 
 »Moja dežela« (2014) – skladbo je napisaj Jernej Zoran, ki je skladbo tudi izvedel in posnel skupaj v sodelovanju z zasedbo Ministrstvo resnice.
 »Moja dežela« (2019) – napisala sta jo Simon Šubic in Matic Jere iz trboveljske rock skupine Bohem, ki je skladbo tudi posnela in izvedla.

Albumi 
 Moja dežela (1980) – je deseti studijski album z istoimensko skladbo narodnozabavne skupine Ansambel Borisa Kovačiča.
 Moja dežela (1987) – je drugi studijski album z istoimensko skladbo narodnozabavne skupine Slovenski muzikantje.
 Moja dežela (1996) – je prvi studijski album z istoimensko skladbo narodnozabavne skupine Vagabundi.

Ostalo

Revija 
 Moja dežela – je reklamno informativna revija namenjena prebivalcem radovljiške občine, ki izhaja v nakladi 6.300 izvodov.

Sorodno 
 "Moja dežela: lepa in gostoljubna" – tekmovanje, ki pod tem imenom poteka od leta 1991 (sicer pa že leta 1968), v katerem slovenska mesta in slovenski kraji tekmujejo med seboj na področju urejanja prostora, okolja in gostoljubnosti.